Села:
 Бистрик — Вінницька область, Погребищенський район
 Бистрик — Житомирська область, Райгородоцька сільська громада
 Бистрик — Житомирська область, Ружинська селищна громада
 Бистрик — Сумська область, Кролевецький район

Річки:
 Бистрик — річка в Полтавській області, ліва притока Дніпра.
 Бистрик — один із рукавів Дніпра до будівництва Кременчуцької ГЕС та Кременчуцького водосховища. Протікав поблизу села Максимівки Кременчуцького району. Називався ще старицею Дніпра (вище, у Градизьку мав назву Старик). Тепер не існує.
 Бистрик — річка в Вінницькій області, права притока Оріховатки